Desa Kepandean kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kepandean (administrativ by i Indonesien, Banten), 
 Desa Kepandean (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 

Robotskapade Indonesienförgreningar